O Desafio Internacional de Tênis de 1938 foi a 33ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como os Estados Unidos foram campeões no ano anterior, defendeu seu título no Germantown Cricket Club, na Pensilvânia. 

Nesta edição, novamente a América do Sul não contou com representantes, assim, disputou-se apenas a Zona Americana e a Zona Europeia. Pela Zona Europeia, 21 times participaram da disputa e 4 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1938
1938 no desporto